«Свята́ Іспа́нія» () — 56-томне фундаментальне енциклопедичне видання, присвячене історії Католицької Церкви на Піренейському півострові. Зібрання важливих хронік, документів, літературних пам'яток різних жанрів та ілюстрацій. Опубліковане протягом 1747—1957 років в Іспанії. Створене за зразком 13-томника «Gallia christiana»  (Париж, 1715–1785) Дені де Сан-Марта, 10-томника «Italia sacra» (Венеція, 1717–1722) Фердинандо Угеллі, а також багатотомника «Acta Sanctorum». Перший том вийшов 1747 року в Мадриді, за сприяння Ордену августинців. Головним редактором був августинський монах Енріке Флорес; за його життя були видані перші 28 томів, створені у співпраці із Франсиско Мендесем (1725—1803). З 1750 року виходило під патронатом іспанського короля Фернандо VI та іспанської корони. Після смерті Флореса (1773) видавалоя стараннями августинців Мануеля Ріско (1735—1801), Антоліна Меріно (1745—1830) та ла-Каналя. Останні томи видані іспанськими істориками Педро де Барандою, Вісенте де ла Фуенте, Карлосом-Рамоном Фортом і Анжелом Вегою. Індекс опублікований 1918 року; останній 56-й том — 1957.

Назва 
 Свята Іспанія: географічно-історичний театр Іспанської Церкви () — повна назва.
 Свята Іспанія () — коротка назва.

Томи 
 Tomo I. Clave geográfica (Gallica  Google Books )
 Tomo II. Cronología de la historia antigua (archive.org)
 Tomo III. Predicación de los Apóstoles en España (Gallica  Google Books )
 Tomo IV. Origen y progreso de los obispados (Google-Books )
 Tomo V. Provincia Cartaginense (Gallica  Universidad de Alicante  archive.org)
 Tomo VI. Iglesia de Toledo en cuanto metropolitana (Gallica  Universidad de Alicante )
 Tomo VII. Iglesias sufragáneas antiguas de Toledo: Acci, Arcávica, Basti, Reacia, Bigastro, Cástulo, Compluto, Dianio, Elotana Ilici, Mentesa, Oreto y Osma. (Universidad de Alicante  archive.org)
 Tomo VIII. Iglesias que fueron sufragáneas de Toledo: Palencia, Setabi, Segovia, Segobriga, Segoncia, Valencia, Valeria y Urci. (Gallica  Universidad de Alicante )
 Tomo IX. Provincia Bética e Iglesia de Sevilla. (Gallica  archive.org )
 Tomo X. Iglesias sufragáneas antiguas de Sevilla: Abdera, Asido, Astigi y Córdoba. (Gallica  archive.org)
 Tomo XI. Vidas y escritos de algunos varones ilustres cordobeses que florecieron en el siglo nono. (Gallica  Google-Books )
 Tomo XII. Iglesias sufragáneas antiguas de Sevilla: Égabro, Elepla, Eliberi, Itálica, Málaga y Tucci. (Google Books )
 Tomo XIII. Iglesia de Lusitania y su metrópoli Mérida. (Gallica  Google-Books  archive.org)
 Tomo XIV. Iglesias de Ávila, Calabria, Coria, Coimbra, Évora, Egitania, Lamego, Lisboa, Ossonaba, Pacense, Salamanca, Viseo y Zamora. (Gallica  Google-Books )
 Tomo XV. Provincia antigua de Galicia y su metrópoli, la Iglesia de Braga. (Gallica  archive.org)
 Tomo XVI. Iglesia de Astorga. 1. ed. 1762 (Google Books )
 Tomo XVII. Iglesia de Orense. (Gallica )
 Tomo XVIII. Iglesias Britoniense y Dumiense (Mondoñedo). 1. ed. 1764 (Google-Books ); 2. ed. 1789 (Gallica )
 Tomo XIX. Iglesia Iriense y Compostelana, hasta su primer arzobispo. (Gallica  Google-Books )
 Tomo XX. Historia Compostelana. (Gallica )
 Tomo XXI. Iglesia de Porto de la Galicia antigua. (Gallica  Google-Books )
 Tomo XXII. Iglesia de Tuy. (Google-Books )
 Tomo XXIII. Iglesia de Tuy. Continuación. 1. ed. 1767 (Google Books ); 2. ed. 1799 (Gallica )
 Tomo XXIV. Parte 1: Cantabria. (Google Books ). Parte 2: Antigüedades tarraconenses. (Gallica )
 Tomo XXV. Iglesia de Tarragona. (Gallica )
 Tomo XXVI. Iglesias de Auca, de Valpuesta y de Burgos. (Gallica Google Books )
 Tomo XXVII. Iglesias colegiales, monasterios y santos de la diócesis de Burgos: conventos, parroquias y hospitales de la ciudad. (Gallica  archive.org)
 Tomo XXVIII. Iglesia Ausonense. (Gallica )
 Tomo XXIX. Iglesia de Barcelona. (Gallica )
 Tomo XXX. Iglesia de Zaragoza. (Gallica  Google-Books )
 Tomo XXXI. Varones ilustres cesaraugustanos. (Google-Books )
 Tomo XXXII. Vasconia. Iglesias de Calahorra y de Pamplona. (Gallica  archive.org)
 Tomo XXXIII. Antigüedades civiles y eclesiásticas de Calahorra, y obispados de Nágera y Álava. (archive.org; Google Books )
 Tomo XXXIV. Iglesia de León. (Gallica )
 Tomo XXXV. Iglesia de León. 1. ed. 1786 (Biblioteca Digital de Castilla y León )
 Tomo XXXVI. Iglesia de León. (Gallica Google-Books )
 Tomo XXXVII. Región de los astures, reino de Asturias y memorias de sus reyes. Fundación de la ciudad e Iglesia de Oviedo. (Gallica )
 Tomo XXXVIII. Iglesia de Oviedo. (Gallica  Google Books )
 Tomo XXXIX. Iglesia de Oviedo. Historia de la fundación del principado de Asturias. (Gallica )
 Tomo XL. Ciudad e Iglesia de Lugo. (Gallica )
 Tomo XLI. Iglesia de Lugo. Continuación. (Gallica )
 Tomo XLII. Antigüedades civiles y eclesiásticas de las ciudades de Destosa, Egara y Empurias. (Gallica )
 Tomo XLIII. Iglesia de Gerona. (Gallica  Universidad de Alicante )
 Tomo XLIV. Iglesia de Gerona. (Gallica  archive.org)
 Tomo XLV. Iglesia de Gerona, colegiatas, monasterios y conventos. (Gallica  archive.org)
 Tomo XLVI. Iglesias de Lérida, Roda y Barbastro. (Gallica )
 Tomo XLVII. Iglesia de Lérida. (archive.org)
 Tomo XLVIII. Iglesia de Barbastro. (Gallica )
 Tomo XLIX. Iglesia de Tarazona. (Gallica  archive.org)
 Tomo L. Iglesias de Tarazona y de Tudela. (Google Books  Gallica )
 Tomo LI. Obispos españoles titulares de las Iglesias in partibus infidelium, o auxiliares de las de España. (Gallica  Universidad de Alicante  archive.org)
 Tomo LII. Tablas abreviadas para la reducción del cómputo árabe y del hebraico al cristiano y viceversa.
 Tomos LIII Y LIV. Iglesia apostólica de Ilíberri (Granada) (un vol.). (Universidad de Alicante )
 Tomo LV. Iglesia apostólica de Eliberri (Granada). (Universidad de Alicante )
 Tomo LVI. Iglesia apostólica de Eliberri (Granada). (Universidad de Alicante )
 Indíce. (archive.org).

14 
España sagrada: theatro geographico-historico de la iglesia de España: origen, divisiones, y limites de todas sus Provincias, Antiguedad, Traslaciones, y estado antiguo y presente de sus Sillas, con varias Disertaciones criticas. Tomo XIV: De las Iglesias de Abila, Caliabria, Coria, Coimbra, Ebora, Egitania, Lamego, Lisboa, Ossonoba, Pacense, Salamanca, Viséo, y Zamora, segun su estado antiguo. / su autor el R.P. Maestro Fr. Henrique Florez del Orden del Gran P.S. Agustin. Madrid: en la Oficina de Antonio Marin, 1758.

Перевидання: 2-е (Madrid: en la Oficina de Antonio Marin, 1796); оновлене (Colloto: Pentalfa Ediciones, 1989)

 «Лузітанська хроніка» ()

20 
 Історія Компостели ()

21
 Хроніка Альфонсо Імператора ()

23 
 Бургоська хроніка ()
 Комплутенські аннали ()
 Компостельські аннали ()

Посилання 

Августинці
Новоісторична Іспанія
Історія Церкви
Релігійні енциклопедії
Історичні джерела
Іспаномовні енциклопедії
Християнська література
Історична література
Видання історичних джерел
Новітня історія Іспанії
Латиномовні книги